Ludington kan syfta på:

 Harrison Ludington
 Ludington, Michigan
 Ludington, Wisconsin